Ügynök, megbízott, más nevében eljáró
Ügynök, agent (informatika)
Ügynök, „marketinges”
Ügynök, titkosszolgálat vagy rendőrség hivatásos munkatársa, tisztje (az amerikai angolból)
Ügynök, titkosszolgálatok hálózati személye, pénzért, zsarolással vagy politikai meggyőződés alapján beszervezett együttműködő

Mobil ügynök, szoftver
Megbízó-ügynök probléma (mikroönonómia) (angol forrás: Principal-Agent problem)